Schiecke ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Schiecke († 1722), deutscher Rittergutsbesitzer und Stiftsdirektor
 Jan Schiecke (* 1981), ehemaliger deutscher Basketballfunktionär und -spieler

Siehe auch:
 Schieke
 Schicke